A disputa de Escalada Esportiva masculina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, ocorreu nos dias 3 e 5 de agosto de 2021 no Aomi Urban Sports Park. O evento intitulado de combinado, é a junção de três modalidades de escalada: velocidade, boulder e guiada. Um total de 20 atletas de 15 nações competiram.  A escalada esportiva foi um dos quatro novos esportes adicionados ao programa olímpico para 2020.

Calendário

Medalhistas

Recordes 
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos existentes eram os seguintes:

Os seguintes recordes foram estabelecidos durante a competição:

Qualificação 

‡ Essas vagas foram realocadas pelo cancelamento do Campeonato Asiático e pela perda do prazo pela Comissão Tripartite.

Formato da Competição 
Na rodada de qualificação, cada um dos vinte competidores compete em escalada de velocidade, boulder e guiada. As pontuações são multiplicadas e os 8 competidores com as pontuações totais mais baixas seguem as finais.

 Na escalada de velocidade, os escaladores competiram uns contra os outros em pares em uma parede padronizada de 15m de altura. Na rodada de qualificação, os escaladores tiveram duas corridas em duas pistas diferentes; Seus melhores tempos foram registrados e usados ​​para a colocação da semeadura nas finais. Na rodada final, os escaladores competiram cara a cara com os vencedores mais rápidos.
 No bouldering, os escaladores precisavam superar problemas de pedregulho em uma parede de 4,5 m de altura dentro de um determinado período de tempo. Na rodada de qualificação, os escaladores enfrentaram 4 problemas com pedras e tiveram 5 minutos em cada problema para superá-los. A rodada final teve 3 problemas com pedregulhos para terminar em um limite de tempo de 4 minutos.
 Na guiada, os escaladores receberam uma rota definida em uma parede de 15 m de altura até o topo em 6 minutos. Caso houvesse empate, ganhava o escalador com o tempo decorrido mais rápido.

Configuração de rota 
A parede de escalada rápida é padronizada: 15 metros de altura, 5 graus saliente. O bouldering e a guiada têm equipes de definição de rotas.

Os criadores da rota de boulder foram Percy Bishton (chefe) do Reino Unido, Manuel Hassler da Suíça, Romain Cabessut da França e Garrett Gregor dos EUA. Já os principais criadores de rota foram Adam Pustelnik (chefe) da Polônia, Jan Zbranek da República Tcheca, Hiroshi Okano e Akito Matsushima do Japão.

Resultados

Qualificação 
Os oito melhores colocados avançaram à final.

Final 

Escalada esportiva nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020